Bodenschicht kann bezeichnen:
 in der Bodenkunde einen Bodenhorizont
 in der Limnologie und Meereskunde den Grund und grundnahen Bereich des Gewässers, siehe Benthal
 in der Strömungslehre eine fluiddynamische Grenzschicht
 in den Atmosphärenwissenschaften die unterste Schicht der Erdatmosphäre, siehe Peplosphäre.